Лига чемпионов УЕФА 2002/03 годов — 11-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 48-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 28 мая 2003 года на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Победителем стал «Милан», обыгравший в финале «Ювентус» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2 (игровое время матча голов не принесло).

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2002/2003 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1996/1997 до сезона 2000/2001 включительно.

В связи с конфликтной ситуацией футбольных клубов и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана результаты чемпионата Азербайджана сезона 2001/2002 годов не были признаны УЕФА, и его победитель не был допущен к участию в Лиге Чемпионов сезона 2002/2003 годов. Место чемпиона Азербайджана занял действующий чемпион присоединившейся в 2002 году к УЕФА Казахстанской федерации футбола.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2002/2003 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2002/03 участвуют 72 команды из 48 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2000/01 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Нидерланды): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 49: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 19 чемпионов ассоциаций, занявших места с 29 по 49 (кроме Азербайджана и Лихтенштейна)
 Чемпион ассоциации Казахстана, заменивший в турнире чемпиона ассоциации Азербайджана
Второй квалификационный раунд
 10 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 12 чемпионов ассоциаций 17-28 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций 10-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 5 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 2-6 мест
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Первый групповой этап
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 9 чемпионов ассоциаций 1-9 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
 Действующий победитель турнира
Второй групповой этап
 16 команд, занявших первые и вторые места на первом групповом этапе
Плей-офф
 8 команд, занявших первые и вторые места на втором групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация 

В квалификации приняли участие 56 клубов. В итоге 16 путёвок в первый групповой этап достались итальянским «Интеру» и «Милану», английским «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед», бельгийским «Генку» и «Брюгге», испанской «Барселоне», немецкой «Баварии» из Мюнхена, голландскому «Фейеноорду», французскому «Осеру», швейцарскому «Базелю», греческому АЕКу, израильскому «Маккаби» из Хайфы, норвежскому «Русенборгу», российскому «Локомотиву» из Москвы и украинскому «Динамо» из Киева.

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Третий квалификационный раунд 

|}

Первый групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Второй групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2002/03 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2002/03
 Лига чемпионов 2002/03 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 2002/03 на сайте RSSSF

2002
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году